Переу́лок Костя Гордиенко — переулок, расположенный в Печерском районе города Киева, местность Липки. Пролегает от улицы Филиппа Орлика до тупика.

Протяжённость переулка 360 м, движение двустороннее.

История 
Переулок возник в 1-й половине XX столетия в составе улицы Г. Михайличенко (которая с 1944 года называлась улицей Чекистов, с 1993 года — улицей Филиппа Орлика). В 1940-х годах получил название переулок Чекистов. В 1963 году из него была выделена улица Ивана Марьяненко, после чего он приобрёл нынешние границы.

В 1981 году был официально ликвидирован, но продолжал существовать как самостоятельная улица. В 1997 году Киевсовет принял решение о переименовании ряда улиц, среди которых был и переулок Чекистов, который должен был получить название переулок Костя Гордиенко, в честь кошевого атамана Костя Гордиенко. До 2014 г. это решение не было надлежащим образом официально опубликовано и не вступило в силу. Однако в некоторых публикациях СМИ и на отдельных картах города начали употреблять новое название. 13 ноября 2014 г. Киевсовет вновь поддержал решение о переименовании переулка, 2 декабря 2014 г. решение было официально опубликовано и вступило в законную силу.

Транспорт 
 Ближайшая станция метро — «Кловская».

Почтовый индекс 
01024

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Примечания

Ссылки 
 «Киев ожидает глобальное переименование улиц». Обозреватель. 16.12.2010. Процитировано 7 февраля 2012 года
 «Киевсовет отложил переименование столичных улиц». РБК-Украина. 10.11.2011. Процитировано 7 февраля 2012 года
 Оксана Худояр Провулок вдруге назвали іменем Гордієнка // «Газета по-українськи». — (№ 692 от 16.08.2010).

Источники 
 Вулиці Києва. Довідник / За ред. А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Київ до кожного будинку. Атлас. М 1:22000. — К.: ДНВП «Картографія», 2001, 2003—2011. — 96 с. — ISBN 978-966-475-793-2.

Переулки Киева